Rubropsichia — род бабочек-листовёрток из подсемейства Tortricinae. 4 вида.

Распространение 
Неотропика.

Описание 
Мелкие бабочки-листовёртки (размах крыльев около 2 см), сходные с Mictopsichia; гениталии самцов с похожими тегуменами, винкулумом и эдеагусом, но Rubropsichia с латеральным гнатосом, соции сливаются друг с другом в грибовидную структуру с густой щетиной. Ункус короткий, широкий, скрытый социями. Сигнум поперечный. Жилкование и фации как у Mictopsichia. Голова типичная для листовёрток подсемейства; губные щупики короткие, обычно около 1,5 мм. Переднее крыло широкое, с серповидной вершиной и выемчатой терменой. Основной цвет оранжевый; узор, состоящий из остатков элементов, характерных для тортрицин, с плотным сетчатым узором и голубоватыми рефракционными отметинами.

Систематика 
4 вида. Род был впервые выделен в 2009 году с включением в него как новых видов, так и одного вида из состава рода . Включён в состав родовой группы Mictopsichia group (Chamaepsichia, Compsocommosis, Mictocommosis, Mictopsichia, Nexosa, Rubropsichia) в составе трибы Archipini. Этот род и Chamaepsichia тесно связаны с Mictopsichia, но являются более развитыми.
Проксимальная перепончатая часть вальвы, напоминающая базальную полость Olethreutinae, лишена субмедианного пояса, гнатос представлен слабыми боковыми ветвями, не полностью соединенными, транстилла в двух родах очень похожа, палочковидная с большими боковыми долями, и сигнум поясообразный, поперечный. В окраске они сохранили апикальные отметины на заднем крыле, но у них атрофированы анальные отметины на заднем крыле.

 Rubropsichia brasiliana Razowski, 2009 — Бразилия
 Rubropsichia fuesliniana (Stoll, in Cramer, 1781) — Венесуэла, Суринам
 Rubropsichia kartaboana Razowski, 2011 — Гайана (Британская Гвиана)
 Rubropsichia santaremana Razowski, 2009 — Бразилия, Гренада

Примечания

Литература 
 Austin K.A., Dombroskie J.J. 2020. A taxonomic revision of the Archipini of the Caribbean (Lepidoptera, Tortricidae, Tortricinae). ZooKeys 982: 33—147. https://dx.doi.org/10.3897%2Fzookeys.982.52363

Ссылки 
 Gilligan T. M., J. Baixeras, J. W. Brown. (2018a): Online World Catalogue of the Tortricidae — Rubropsichia genus account. Version 4.0.
 Gilligan T. M., J. Baixeras, J. W. Brown. (2018b): Online World Catalogue of the Tortricidae — Rubropsichia species list. Version 4.0.

Листовёртки
Роды чешуекрылых